П'ятий канал:

 5 канал — український телевізійний канал
 ТБ-5 — український телеканал, веде мовлення з Запоріжжя.
 П'ятий канал (Росія) — російський федеральний телевізійний канал з центром мовлення у Санкт-Петербурзі
 TV5 MONDE — телевізійна мережа, що транслює франкомовні телеканали.
 Канал 5 (Північна Македонія) — телевізійний канал Північної Македонії.
 П'ятий канал (Киргизстан) — киргизький телеканал.